Algarve Cup 2006 var en fotbollsturneringen för damlandslag. Det var den 13:e upplagan av turneringen som spelades mellan den 9 och 15 mars 2006 i Algarve, Portugal. Vann gjorde Tyskland efter vinst mot USA med 4–3 i finalen efter straffar. Det var Tysklands första seger i turneringen. Sverige slutade på tredje plats genom att vinna tredjeprismatchen mot Frankrike med 1-0.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

 Om två lag hamnar på samma poäng är det i första hand inbördes möte som gäller, och Frankrike besegrade Kina med 1–0 i deras inbördes match.

Grupp C

Fjärde deltagande land i Grupp C var från början Nordirland, men de drog sig ur turneringen och ersattes av Slovakien. Dom drog sig också ur turneringen men blev inte ersatta av något annat land.

Placeringsmatcher

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
13th Algarve Cup 2006

2006 i Portugal
2006
Fotbollsåret 2006